Лаха Бланка има више значења:

 Лаха Бланка (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лаха Бланка (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лаха Бланка (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику